4 miejscowości w Polsce: 
 Jacków – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew 
 Jacków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna 
 Jacków – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Jacków – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna

Zobacz też 
 Jackowo